Hisashi Mitsui es un personaje de la serie de manga y anime  Slam Dunk. Se trata de un jugador de baloncesto que fue elegido mejor jugador del torneo nacional MVP (Most Valued Player: el jugador más valioso) cuando cursaba el principio de secundaria. Mide 1,84 m. y pesa 70 kg. Luce el número 14 en la camiseta del Shōhoku.

Entonces jugaba en el instituto Takeishi, que gracias a un triple suyo en el último segundo consiguió ganar el campeonato. Cuando a Mitsui le tocaba cambiar de instituto para cursar la segunda parte de la secundaria, decidió ir al instituto Shōhoku.

Eligió este instituto porque el entrenador de su equipo de baloncesto, el señor Anzai, le dio ánimos en la final que ganó cuando iba perdiendo.

Mitsui se lesionó en los entrenamientos anteriores a su primer año en Shōhoku debido a que sentía cierto grado de envidia al verlos progresos de Akagi e intentó superarlo en un esfuerzo por conseguir un lugar en el equipo, pero posterior a su lesión, su frustración le llevó a convertirse en un pandillero que incluso llegó a agredir a los jugadores de baloncesto del instituto.

Después de dos años de ausencia, se arrepiente y pide volver al equipo, que gracias a sus triples y su carácter ganador consigue ganar a Shoyo y Ryonan, dos de los mejores equipos de la prefactura de Kanagawa, y plantar cara a la Kainan, el mejor equipo.

Al final del campeonato nacional, después de haber ganado al mejor equipo del país, el Sannoh, gracias a una canasta de dos puntos en los últimos 20 segundos de partido realizada por Hanamichi, asiste a su último año como jugador del Shohoku junto a Ryota Miyagi para intentar conseguir una beca deportiva en alguna universidad.

Personajes de Slam Dunk

ca:Llista de personatges d'Slam Dunk#Hisashi Mitsui